

Новоорловка — селище, Біляєвський район, Оренбурзька область
 Новоорловка — присілок, Іжморський округ, Кемеровська область